Флаг сельского поселения Барви́хинское — официальный символ сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 сентября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3575.

Флаг муниципального образования сельское поселение Барвихинское составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине белую вертикальную полосу (в 2/9 длины полотнища) с зелёным изображением сосны, а в центре каждой из двух красных частей — белое стилизованное изображение лилии».

Обоснование символики 
История Барвихинской земли насчитывает многие столетия. В XI—XII веках здесь были поселения славян-вятичей. В XVI веке в «охотничьей книге» Ивана Грозного отмечается лесное урочище Бориха, сосновые леса которого были богаты всяческой дичью. Сегодня Барвиха пользуется заслуженной славой одного из самых чистых мест Подмосковья, здесь расположен один из известных санаториев — «Барвиха». Лилия как символ совершенства, света и очищения аллегорически показывает природную особенность территории сельского поселения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мира и взаимопонимания, на флаге Барвихи также указывает на самородное серебро, содержащееся в песке, которое очищает воды реки Москвы и её притоков.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Сосна — символ долголетия, мудрости, плодородия символизирует само сельское поселение. Корни, питающие дерево аллегорически отражают населённые пункты, вошедшие в состав поселения и являющиеся неотъемлемой его частью сплочённой общей историей и интересами. Сосна также уникальный сосновый бор, давший название посёлку — первоначальное наименование звучало как «Бориха» или «Обориха».

Символика серебряного столба в гербе (белая полоса на флаге) поселения многозначна:

— Белая полоса-дорога отражает путь богомольцев, шедших из Москвы к преподобному Савве Звенигородскому в Саввино-Сторожевкий монастырь. Монастырь основан в 1377 году, а в середине XVI века была проложена Большая Московская дорога или как её ещё называли Царская дорога. Сейчас там проходит Рублёвское шоссе.

— Столб — символ опоры, надёжности, устремлённости вверх — аллегорически указывает на стремление к совершенству и на перспективу развития сельского поселения.

— Белый (серебряный) столб отображает реку Москву, протекающую по территории сельского поселения.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением сосны
Флаги с изображением лилии